ACR peut faire référence à :
  ;
 Armored Cruiser (en français, croiseur cuirassé), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'United States Navy ;
 ACR (Adaptative Combat Rifle), un fusil d'assaut conçu par Magpul Industries ;
 Arrêt cardiorespiratoire ;
 Atelier de création radiophonique, une émission de France Culture ;
 Avionics Communications Router, un routeur de communications pour les avions A380, A400M et A350 ;
 A Certain Ratio, un groupe britannique post-punk ;
 Alliance communiste révolutionnaire, un parti politique créé en 1896 ;
 Assassin's Creed: Revelations, un jeu vidéo sorti en 2011 ;
 AssaultCube Reloaded, un fork d'AssaultCube ;
 American College of Rheumatology, un organisme médical américain ;
 , un organisme qui propose notamment des listes critères de diagnostic pour certaines maladies.
 Adobe Camera Raw, outil de transformation d'images RAW